

Абдулово — село, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Абдулово — село, Куюргазинський район, Башкортостан